Furore, commune italienne
 Furore (édition), maison d'édition musicale allemande
 , album d'Adriano Celentano
 Il giorno del furore, film italien d'Antonio Calenda